990 км, 990-й киломе́тр — топоним в России.

 990 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги в Иркутской области. Код 889562.
 990 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Самарской области. Код 638215.